Yes (от английски: „да“) може да се отнася за:

 Йес – британската прогресив рок група Yes
 Yes (албум на Пет Шоп Бойс)